Ōkārito ist der Name

folgender geographischer Ort in Neuseeland:
 Ōkārito (Neuseeland), eine kleine Siedlung an der Westküste der Südinsel
 Ōkārito Lagoon, eine Lagune an der Westküste der Südinsel
 Ōkārito River, ein Fluss an der Westküste der Südinsel

folgender Tiere in Neuseeland:
 Ōkārito Brown Kiwi, ein seltener Kiwi an der Westküste der Südinsel